Bashford est un patronyme et un prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), historienne australienne
 (1816-1878), homme politique américain dans le Wisconsin
Gordon Bashford (1916-1991), designer automobile britannique
Henry Bashford (1880-1961), médecin britannique
 (1849-1919), évêque américain
, tireur sportif olympien britannique
 (1885-1953), architecte paysagiste américaine
 (1845-1911), homme politique américain dans le Wisconsin
 (1875-1955), homme politique canadien en Saskatchewan

Prénom
Bashford Dean (1867-1928), zoologiste américain

Voir aussi

Blashford, hameau anglais du Hampshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom